Guadasequies kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guadasséquies (ort), Valencia, Província de València, 
 Guadasséquies (kommun), kommun, Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar